Leptoglossus är ett släkte av insekter som beskrevs av Félix Édouard Guérin-Méneville 1831. Leptoglossus ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Leptoglossus